Vauchamps pode ser:
 Vauchamps (Doubs)
 Vauchamps (Marne)

Desambiguações de topônimos